Hanshagen ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Hanshagen, Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Hanshagen (Upahl), Ortsteil der Gemeinde Upahl im Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Hanshagen (Kröpelin), Ortsteil der Stadt Kröpelin im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern

in Polen:
 Domachowo (Polanów) (ehemals Hanshagen im Landkreis Schlawe, Pommern), Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern
 Stęszyce (ehemals Hanshagen im Landkreis Kolberg-Körlin, Pommern), Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern
 Janikowo (Górowo Iławeckie) (ehemals Hanshagen im Landkreis Preußisch Eylau, Ostpreußen), Ortschaft in der  Woiwodschaft Ermland-Masuren